František Vyoral (23. dubna 1936, Zlín – 25. dubna 2007) byl český hokejový brankář.

Hokejová kariéra 
V československé lize hrál za TJ Gottwaldov. Odehrál 7 ligových sezón, nastoupil ve 100 ligových utkáních. Po ukončení ligové kariéry hrál ve 2. lize za TJ Zbrojovka Vsetín.

Klubové statistiky

Externí odkazy 
 
 Historie světových hokejových turnajů a zlínského hokeje
 František Vyoral
 Hokejový Zlín má klubovou Síň slávy. Ocenil 50 osobností

Českoslovenští lední hokejisté
Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví brankáři
Hráči HC Zlín
Hráči HC Vsetín
Narození v roce 1936
Narození 23. dubna
Narození ve Zlíně
Úmrtí v roce 2007
Úmrtí 25. dubna
Muži